Saaldorf ist der Name folgender Orte:

 Saaldorf (Bad Lobenstein), Ortsteil der Stadt Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Saaldorf (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern